Cimetière du Père-Lachaise, een begraafplaats in Parijs
 Père Lachaise (wijk), een wijk in Parijs
 Père Lachaise (metrostation), een metrostation in deze wijk